A 2004–2005-ös UEFA-kupa a kupa 34. kiírása. A győztes az orosz CSZKA Moszkva lett, miután a döntőben a portugál Sporting Clube de Portugal csapatát győzték le 3–1-re. Ez volt az orosz csapat első diadala európai kupasorozatban. A döntőt a José Alvalade Stadionban, a Sporting otthonában rendezték, a mérkőzést Graham Poll vezette.

A lebonyolítási rendszert megváltoztatták: a kétkörös selejtezőt követően 80 csapat kezdte meg a főtábla küzdelmeit. Egy egyenes kieséses forduló után a kupa történetében először csoportkör következett, nyolc ötös csoporttal, egyfordulós körmérkőzéssel (minden csapat két-két hazai és idegenbeli mérkőzést játszott). A csoportokból az első három helyezett jutott tovább (összesen 24 csapat), hozzájuk csatlakoztak a bajnokok ligája csoportkörének harmadik helyezettjei.

Selejtezők 
kizárt csapatok: Tobol Kostanay és  Kairat Almaty

Első selejtezőkör 

|}

Második selejtezőkör 
2004. augusztus 12. és augusztus 26.

|}

Első kör 

|}
 1 Biztonsági okok miatt az első mérkőzést Izraelben az UEFA törölte.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Egyenes kieséses szakasz

A legjobb 16 közé kerülésért 

|}

Nyolcaddöntő 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő

Lásd még 
 2004–2005-ös UEFA-bajnokok ligája
 2004-es Intertotó-kupa

Források 

 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa